Sindram ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Sindram, deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Fahr Sindram (* 1981), deutsche Mangazeichnerin und Kinderbuchautorin

Siehe auch:
 Zyndram